Die Abkürzung LFI steht für:

 Berliner Lehr- und Forschungsinstitut (LFI)
 Labor für Impulstechnik, Vorgängerunternehmen der Nixdorf Computer AG
 La France insoumise (deutsch: Unbeugsames Frankreich), linke politische Partei in Frankreich, 2016 von Jean-Luc Mélenchon gegründet
 Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern
 Langley Air Force Base, eine Luftwaffenbasis der United States Air Force in Virginia als IATA-Code
 LFI-System (linear frequency invariant), lineares frequenzinvariantes System
 LFI-PUR, Langfaser-Injektion – Verfahren zum Verarbeiten faserverstärkter Polyurethansysteme
 Liga für die Fünfte Internationale, eine trotzkistische Organisation
 Ländliches Fortbildungsinstitut, Einrichtung der Erwachsenenbildung in Österreich
 La Ferroviaria Italiana, ein italienisches Nahverkehrsunternehmen in der Provinz Arezzo
 Schweizerisches Landesforstinventar, Forstinventur der Schweiz
 Local File Inclusion, eine Technik, um Webseiten zu hacken

LFI